la nau Stardust
 Stardust (novel·la), obra de Neil Gaiman
 Stardust (pel·lícula de 1974), de Michael Apted
 Stardust (pel·lícula de 2007), de Neil Gaiman
 Stardust (videojoc)